Deliverance (filme)
Deliverance (álbum de Corrosion of Conformity)
Deliverance (álbum de Opeth)
Deliverance (álbum de Quietdrive)

Desambiguação